Lupton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Lupton – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Lupton – wieś w Anglii, w Kumbrii